Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 3. Liga 2011/12.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Cheftrainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Cheftrainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben.
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–20 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 21 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2011/12 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2011/12 ohne Relegation,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2011/12 ohne Relegation,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2011/12 ohne Relegation,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2011/12 ohne Relegation,
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II oder U19 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten oder U19-Mannschaft, mit I markierte auch im Kader der ersten Mannschaft des VfB Stuttgart und von Werder Bremen.

Kader

SV Sandhausen 

Cheftrainer: Gerd Dais

VfR Aalen 

Cheftrainer:

SSV Jahn Regensburg 

Cheftrainer: Markus Weinzierl

1. FC Heidenheim 

Cheftrainer: Frank Schmidt

FC Rot-Weiß Erfurt 

Cheftrainer: Stefan Emmerling

SV Wacker Burghausen 

Cheftrainer: Rudi Bommer (1-21), Reinhard Stumpf (22-38)

VfL Osnabrück 

Cheftrainer: Uwe Fuchs (1-19), Alexander Ukrow (Interimstrainer 20-21), Claus-Dieter Wollitz (22-38)

Kickers Offenbach 

Cheftrainer:

Chemnitzer FC 

Cheftrainer: Gerd Schädlich

1. FC Saarbrücken 

Cheftrainer: Jürgen Luginger

VfB Stuttgart II 

Cheftrainer: Jürgen Kramny

Preußen Münster 

Cheftrainer: Marc Fascher (1-22),  Pavel Dotchev (23-38)

Arminia Bielefeld 

Cheftrainer: Markus von Ahlen (1-10), Stefan Krämer (11-38)

SV Darmstadt 98 

Cheftrainer: Kosta Runjaic

SpVgg Unterhaching 

Cheftrainer: Heiko Herrlich

SV Wehen Wiesbaden 

Cheftrainer:  Gino Lettieri (1-22), Peter Vollmann (23-38)

SV Babelsberg 03 

Cheftrainer: Dietmar Demuth

FC Carl Zeiss Jena 

Cheftrainer: Heiko Weber (1-15), Lothar Kurbjuweit (Interimstrainer am 16. Spieltag), Petrik Sander (17-38)

Rot-Weiß Oberhausen 

Cheftrainer: Theo Schneider (1-12), Peter Kunkel (Interimstrainer 13-14), Mario Basler (15-38)

Werder Bremen II 

Cheftrainer: Thomas Wolter (1-10 und 12-38), Frank Bender (Interimstrainer 10-11)

Siehe auch 
 Mannschaftskader der deutschen Fußball-Bundesliga 2011/12
 Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2011/12

Anmerkungen 

3. Fußball-Liga 2011/12
3. Fußball-Liga 2011/12
Kaderliste
3. Fußball-Liga